Bob Lutz e Stan Smith hanno battuto in finale Arthur Ashe e Andrés Gimeno 11-9, 6-1, 7-5.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tony Roche (quarti di finale)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (terzo turno)
 Roy Emerson /  Rod Laver (secondo turno)
 Malcolm Anderson /  Dennis Ralston (quarti di finale)

 Tom Okker /  Marty Riessen (quarti di finale)
 Bob Lutz /  Stan Smith (Campioni)
 Arthur Ashe /  Andrés Gimeno (finale)
 Clark Graebner /  Charlie Pasarell (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1968